Le Championnat de France de volley-ball, Pro AF 2007-08, a opposé les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball féminin. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1998.

La SES Calais et Terville-Florange rejoignent la Pro A à l'issue de la saison 2006-07.

Listes des équipes en compétition 

USSP Albi
Béziers Gazélec
SES Calais
RC Cannes
Le Cannet-Rocheville
Hainaut Volley
Istres OPVB
MVS La Rochette
ASPTT Mulhouse
Stade-Français-Saint-Cloud
Terville-Florange
Vandœuvre-Nancy
Venelles
RC Villebon 91

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

|

|}

Résultats de la saison régulière

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Play-offs

Tableau

Résultats

Matchs de classements 5 à 8

Tableau

Résultats

Distinctions individuelles 
MVP :  Christina Bauer (ASPTT Mulhouse)
Meilleure marqueuse :  Zuzana Černianska (RC Villebon 91)
Meilleure passeuse :  Andrea Sieglova (ES Le Cannet-Rocheville)
Meilleure réceptionneuse :  Déborah Ortschitt (ASPTT Mulhouse)
Révélation :  Christina Bauer (ASPTT Mulhouse)

Bilan de la saison

Liens externes 

Championnat de France féminin de volley-ball
Volley-ball F1
France F1
Championnat F1
Championnat F1